Trogen (Opper-Franken), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Trogen (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Appenzell Ausserrhoden